The Stone Carvers bezeichnet:

 The Stone Carvers (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (1984)
 The Stone Carvers, Roman von Jane Urquhart (2001), siehe Die Bildhauer